

Astronomia
Konstantinov – cratere lunare

Persone
Aleko Konstantinov – scrittore bulgaro
Irinej Konstantinov – attore bulgaro
Plamen Konstantinov – pallavolista bulgaro
Vladimir Andreevič Konstantinov – politico russo
Vladimir Konstantinov – hockeista russo e statunitense

Pagine correlate 
Vladimir Konstantinov
Konstantin
Konstantinovskij